Dunphy ist der Familienname folgender Personen:

 Eamon Dunphy (* 1945), irischer Fußballspieler
 Edward J. Dunphy (1856–1926), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jack Dunphy (1914–1992), US-amerikanischer Tänzer, Romancier und Dramatiker
 Seán Dunphy (1937–2011), irischer Sänger